Шевелёв (Шевелев) — русская фамилия. Имеет женскую форму .

 Шевелевы — несколько русских дворянских родов.

Известные носители 
 Шевелёв, Абрам Саулович (1917—1994) — советский иммунолог и микробиолог.
 
 Шевелев, Алексей (1896—1974) — протоиерей.
 Шевелёв, Анатолий Иосифович (род. 1918) — полный кавалер ордена Славы.
 
  (1928—2009) — советский российский историк.
 
 Шевелёв, Виталий Афанасьевич (1939—2023) — почётный гражданин города Семей, футбольный тренер.
 
 Шевелёв, Григорий Александрович (около 1800 года — около 1857) — верхнеудинский купец первой гильдии.
 Шевелёв, Григорий Александрович (род. 1943) — советский и российский журналист.
 Шевелёв, Денис Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Шевелёв, Иван Григорьевич (1904—1998) — советский деятель госбезопасности, генерал-лейтенант.
 
 Шевелёв, Иосиф Шефтелевич (род. 1924) — архитектор-реставратор, почётный гражданин города Костромы.
 Шевелёв, Клавдий Валентинович (1881—1971) — контр-адмирал Российского флота, помощник морского министра в правительстве адмирала Колчака.
 Шевелёв, Марк Иванович (1904—1991) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации.
 Шевелёв, Митрофан Михайлович (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Шевелёв, Михаил Григорьевич (1844—1903) — дальневосточный купец первой гильдии, промышленник, коммерции советник.
 
 Шевелёв, Павел Фёдорович (1917—2000) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 
 Шевелёв, Фёдор Андреевич (1896—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Шевелёв, Юрий Владимирович (1908—2002) — языковед-славист, историк литературы.
 Шевелев, Ясен Владимирович (1926—1993) — доктор технических наук.

Составные фамилии 
 Шевелёв-Наседка, Иван Васильевич (1570—1660?) — русский литератор и дипломат XVII века.

См. также 
 Шевелефф, Хенри (род. 1983) — финский футболист.

Примечания